Frederika av Hannover (Frederica Louise Thyra Victoria Margaret Sophie Olga Cecily Isabelle Christina) , född 18 april 1917 i Blankenburg, död 6 februari 1981 i Madrid, var drottning av Grekland och gift med kung Paul I av Grekland. Hon var enda dotter till Ernst August av Hannover, hertig av Braunschweig och hans maka, prinsessan Viktoria Luise av Preussen, dotter till Vilhelm II av Tyskland.

Biografi 

Frederika var under uppväxten medlem i den nazistiska organisationen Bund Deutscher Mädel; det har dock senare påpekats att det var svårt att vägra medlemskap i denna i Nazityskland. 

Hon gifte sig 9 januari 1938 i Aten med prins, senare kung Paul I av Grekland. Paret hade träffats under olympiaden i Berlin 1936. Under andra världskriget evakuerades kungafamiljen 1941 till Kreta och därifrån till Sydafrika. De flyttade vidare till London och 1944 till Egypten innan de återvände 1946.

Drottning
Frederika blev drottning 1947. Under grekiska inbördeskriget 1947-1949 gjorde hon med maken flera resor omkring i landet för att samla anhängare till monarkin. Hon grundade de s.k. drottning-byarna för främst föräldralösa barn, där de fick mat, skydd och utbildning undan kriget. Kritiker framförde anklagelser om att barn blev illegalt adopterade av amerikaner från dessa byar. 

Efter kriget företog hon ett mycket stort antal officiella statsbesök för att skapa goodwill för Grekland. Hon tog aktivt del i politiken under både makens och sonens regeringstid och uppfattades som mycket viljestark. Winston Churchill lär ha kallat henne "the German cat." Under ett statsbesök i Storbritannien 1963 blev hon via Grigoris Lambrakis ombedd att frige en politisk fånge, A. Ampatielou, på önskan av dennes fru. Hon reagerade häftigt och då Lambrakis strax därefter blev mördad gick det rykten i Grekland om att hon hade stått bakom mordet.

Frederika utsattes för kraftig kritik både i Grekland och även i Storbritannien, där man påpekade hennes medlemskap i Bund Deutscher Mädel och hennes bröders tjänstgöring i Wehrmacht. Hennes lyxkryssningar runt den grekiska övärlden i sällskap av Europas kungligheter gjorde reklam för Grekland som ett turistland men tilldrog sig också kritik på grund av de stora omkostnaderna.

Änkedrottning
Som änkedrottning efter 1964 deltog hon mindre i representationen till förmån för sin svärdotter. Efter statskuppen 1967 flydde hon med sonen Konstantin II och hans familj till Italien. Senare var hon bosatt i Spanien, nära sin dotter Sophia, gift med spanske kungen Juan Carlos. Hon dog i Madrid 1981.

Barn 
 Sophia av Grekland, född 2 november 1938 (gift med Juan Carlos av Spanien).
 Konstantin II av Grekland, född 2 juni 1940.
 Irene, född 11 maj 1942.

Anfäder

Referenser  

 
 Denna artikel är delvis baserad på grekiskspråkiga Wikipedia

Födda 1917
Avlidna 1981
Huset Hannover
Greklands drottningar
Personer från Blankenburg
Kvinnor
Huset Glücksburg
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden